

Localidades 

Menifee (Arkansas)
Menifee (Califórnia)
Condado de Menifee

Desambiguação